«Графиня Чинчон» () — картина маслом Франсиско Гойя, написанная им около 1800 года.

Работа хранится в музее Прадо в Мадриде. На картине изображена Мария Тереза ​​де Бурбон, 15-я графиня Чинчон.

Примечания 

Картины по алфавиту
Картины 1800 года
Женские портреты Франсиско Гойи‎
Картины из собрания музея Прадо